Невестино — название географических объектов в Болгарии.

Населённые пункты 
 Невестино — село в Бургасской области.
 Невестино —  село в Кырджалийской области.
 Невестино — село в Кюстендилской области.

Община 
 Невестино — община в Кюстендилской области.